Sphenoraia rutilans — вид жуков-листоедов рода Sphenoraia из подсемейства Козявки (Hylaspini, Galerucinae).

Распространение 
Встречается в Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии: Бангладеш, Бутан, Индия, Непал, Пакистан, Китай (Юньнань), Кашмир, Мьянма.

Описание 
Мелкие жуки-листоеды. Самец: длина 7,8—8,2 мм, ширина 4,9—5,2 мм. Самка: длина 8,0—8,2 мм, ширина 5,0—5,4 мм. Тело тёмно-синее, усики коричневые. У самцов вертекс мелко и редко покрыт точками; лобные бугорки отчётливо приподняты, каждый отделён от другого глубокой бороздой; усики короткие, крепкие, вытянуты до середины надкрылий; антенномеры 1—3 тонкие, блестящие; антенномеры 4—11 широкие и плоские, с короткими волосками. Пронотум примерно в два раза шире длины, с округлыми боковыми краями; диск покрыт точками, с боковой парой неглубоких вдавлений. Щитик треугольный, с округлой вершиной, гладкий, пунктированный. Основания обоих надкрылий шире переднеспинки, постепенно расширяются кзади и закруглены на вершине; дорсальная поверхность слабо выпуклая, неравномерно покрыта точками, промежутки между точками равны диаметру отдельных точек. Метастернум вдвое длиннее мезостернума; передние ноги самые короткие, средние ноги немного длиннее, задние ноги самые длинные. Нижняя поверхность брюшка с 5 сегментами, самый длинный сегмент 1, сегменты 2—4 постепенно укорочены, вершинный сегмент немного длиннее третьего сегмента. Вид был впервые описан в 1831 году.

Примечания

Литература 
 Fan, C.-X., Lin, Z.-B., Yu, Y.-L., Li, Z.-Q., Xu, S.-Y., Yang, X.-K. & Nie, R.-E. 2021. One new species in the leaf-beetle genus Sphenoraia Clark (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) from the Haizhu Wetland of Guangzhou, China. Entomotaxonomia 43(4): 1-5. PDF
 Lee, C.-F. 2014. The Genus Sphenoraia Clark, 1865 (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) in Taiwan, with Description of a New Species. The Coleopterists Bulletin 68(1): 143—151. DOI: 10.1649/0010-065X-68.1.143

Ссылки 
 biolib.cz

Sphenoraia
Животные, описанные в 1831 году
Насекомые Азии
Эндемики Азии